Буравцовка — деревня в Эртильском районе Воронежской области России.

Административный центр Буравцовского сельского поселения.

География 
В деревне имеются три улицы — Зеленая, Молодежная и Центральная.

Население 

В 2005 году численность населения деревни составляла 337 человек.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Эртильского района